Константи́н Алекса́ндрович Вейс может означать одну из следующих персоналий:
 Вейс, Константин Александрович (1839—1917) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Вейс, Константин Александрович (1877—1959) — офицер русской, затем эстонской армии, герой Первой мировой войны.